Жерар () — французьке ім'я та прізвище.

Ім'я 

 Жерар Блаженний (; бл.1040-1120) — засновник ордену госпітальєрів.
 Жерар Галлан (; 1963) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Жерар Дебре (; 1921—2004) — американський економіст французького походження, фахівець із математичної економіки; лауреат Нобелівської премії з економіки (1983).
 Жерар Дезарг (; 1591—1661) — французький геометр.
 Жерар Депардьє (; 1948) — французский актёр.
 Жерар Жанвйон (; 1953) — французький футболіст, захисник.
 Жерар Канго Уедраого (; 1925—2014) — державний і політичний діяч Верхньої Вольти (нині Буркіна-Фасо).
 Жерар Кореман (; 1852—1926) — бельгійський католицький політичний діяч.
 Жерар Кравчик (; 1953) — французький кінорежисер польського походження.
 Жерар Ланвен (; 1950) — французький кіноактор, двічі лауреат премії Сезар за найкращу чоловічу роль (1995) та найкращу роль другого плану (2001).
 Жерар Латортю (; 1934)— прем'єр-міністр Гаїті з березня 2004 до червня 2006 року.
 Жерар Ньянуан (;  1979) — івуарійський футболіст, воротар.
 Жерар Оссер (; 1939) — французький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Жерар Ульє (; 1947) — французький футбольний тренер, у минулому футболіст-півзахисник.
 Жерар Урі (, справжнє ім'я Макс-Жерар Гурі Танненбаум, ; 1919—2006) — французький кінорежисер-комедіограф.
 Жерар Філіп (; 1922—1959) — французький актор театру і кіно.

Прізвище 

 Луї Жерар (; 1733—1819) — французький лікар і ботанік.
 Марґеріт Жерар (; 1761—1837) — французька художниця, гравер, книжковий графік.
 Франсуа Жерар (; 1770—1837) — французький художник і графік доби класицизму і ампіру.
 Шарль Жерар (справжнє прізвище Аджемян, фр. Charles Gérard, Charles Atchémian; 1926 або 1922—2019) — французький кіноактор, майстер епізоду.
 Шарль Фредерік Жерар (; 1816—1856) — французький хімік.
 Ет'єн-Морис Жерар (; 1773—1852) — маршал Франції (1830).

Див. також 
 Жирар

Французькі імена
Французькі прізвища